Die Saison 1957/58 war die 14. Spielzeit der Division 1 als höchster schwedischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte Djurgårdens IF. Rönnskärs IF, IK Göta, Surahammars IF und GAIS Göteborg stiegen in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) eingeteilt. Jede der acht Mannschaften pro Gruppe absolvierte insgesamt 14 Spiele. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die beiden Letztplatzierten jeder Gruppe stiegen direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1957
Eishockeysaison 1957/58